Список угрожаемых видов моллюсков содержит перечень видов мягкотелых (Mollusca), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 1984 редких и исчезающих вида моллюсков, из них 885 видов — уязвимые, 513 видов — вымирающие и 586 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 14 видов улиток значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 297 видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Всего в настоящее время известно 75—80 тысяч современных и от 60 до более 100 тысяч ископаемых видов моллюсков.

Классификация моллюсков в данном списке приведена в соответствии с малакологической базой данных «MolluscaBase».

Класс Двустворчатые (Bivalvia)

Отряд Arcida 
  Scaphula nagarjunai

Отряд Cardiida 
  Tridacna derasa
  Tridacna gigas — Гигантская тридакна
  Tridacna mbalavuana
  Tridacna rosewateri

Отряд Myida 
  Congeria kusceri
  Dreissena blanci
  Dreissena caspia

Отряд Unionida 
  Acostaea rivolii
  Alasmidonta arcula
  Alasmidonta atropurpurea
  Alasmidonta heterodon
  Alasmidonta mccordi
  Alasmidonta raveneliana
  Alasmidonta robusta
  Alasmidonta triangulata
  Alasmidonta wrightiana
  Amblema neislerii
  Amphinaias couchiana
  Anodonta lucasi
  Anodonta nuttalliana
  Anodonta pallaryi
  Anodonta pseudodopsis
  Arcidens wheeleri
  Aspatharia divaricata
  Brazzaea anceyi
  Castalia martensi
  Chambardia letourneuxi
  Chambardia nyassaensis
  Coelatura alluaudi
  Coelatura cridlandi
  Coelatura lobensis
  Coelatura rothschildi
  Coelatura rotula
  Coelatura stagnorum
  Cristaria truncata
  Cumberlandia monodonta
  Cuneopsis demangei
  Cuneopsis rufescens
  Cyprogenia stegaria
  Diplodon dunkerianus
  Diplodon expansus
  Diplodon fontaineanus
  Diplodon pfeifferi
  Diplodontites olssoni
  Disconaias salinasensis
  Dromus dromas
  Elliptio chipolaensis
  Elliptio nigella
  Elliptio roanokensis
  Elliptio spinosa
  Elliptio steinstansana
  Elliptoideus sloatianus
  Epioblasma arcaeformis
  Epioblasma biemarginata
  Epioblasma brevidens
  Epioblasma capsaeformis
  Epioblasma flexuosa
  Epioblasma haysiana
  Epioblasma lenior
  Epioblasma lewisii
  Epioblasma metastriata
  Epioblasma othcaloogensis
  Epioblasma penita
  Epioblasma personata
  Epioblasma propinqua
  Epioblasma sampsonii
  Epioblasma stewardsonii
  Epioblasma torulosa
  Epioblasma turgidula
  Fusconaia cor
  Fusconaia cuneolus
  Fusconaia escambia
  Fusconaia lananensis
  Fusconaia masoni
  Fusconaia mitchelli
  Fusconaia subrotunda
  Germainaia geayi
  Gonidea angulata
  Hamiota altilis
  Hemistena lata
  Hyridella glenelgensis
  Lamprotula blaisei
  Lamprotula contritus
  Lamprotula crassa
  Lamprotula liedtkei
  Lamprotula nodulosa
  Lamprotula polysticta
  Lamprotula ponderosa
  Lamprotula rochechouartii
  Lamprotula scripta
  Lamprotula tortuosa
  Lamprotula triclava
  Lampsilis abrupta
  Lampsilis binominata
  Lampsilis cariosa
  Lampsilis dolabraeformis
  Lampsilis higginsii
  Lampsilis powellii
  Lampsilis rafinesqueana
  Lampsilis streckeri
  Lampsilis virescens
  Lanceolaria bilirata
  Lasmigona decorata
  Leguminaia saulcyi
  Lemiox rimosus
  Lexingtonia subplana
  Margaritifera auricularia
  Margaritifera hembeli
  Margaritifera homsensis
  Margaritifera laosensis
  Margaritifera margaritifera — Обыкновенная жемчужница
  Margaritifera marocana
  Margaritifera marrianae
  Margaritifera middendorffi
  Medionidus acutissimus
  Medionidus mcglameriae
  Medionidus parvulus
  Medionidus penicillatus
  Medionidus simpsonianus
  Medionidus walkeri
  Microcondylaea bonellii
  Modellnaia siamensis
  Mutela alata
  Mutela franci
  Mutela langi
  Mutela legumen
  Mweruella mweruensis
  Obovaria haddletoni
  Obovaria jacksoniana
  Obovaria retusa
  Obovaria rotulata
  Oxynaia diespiter
  Oxynaia micheloti
  Parreysia khadakvaslaensis
  Pegias fabula
  Physunio ferrugineus
  Plethobasus cicatricosus
  Plethobasus cooperianus
  Plethobasus cyphyus
  Pleurobema altum
  Pleurobema avellanum
  Pleurobema bournianum
  Pleurobema chattanoogaense
  Pleurobema clava
  Pleurobema collina
  Pleurobema curtum
  Pleurobema decisum
  Pleurobema flavidulum
  Pleurobema furvum
  Pleurobema georgianum
  Pleurobema gibberum
  Pleurobema hagleri
  Pleurobema hanleyianum
  Pleurobema johannis
  Pleurobema marshalli
  Pleurobema murrayense
  Pleurobema nucleopsis
  Pleurobema oviforme
  Pleurobema perovatum
  Pleurobema plenum
  Pleurobema pyriforme
  Pleurobema rubellum
  Pleurobema strodeanum
  Pleurobema taitianum
  Pleurobema troschelianum
  Pleurobema verum
  Pleuronaia dolabelloides
  Popenaias popeii
  Potamilus amphichaenus
  Potamilus capax
  Potamilus inflatus
  Potomida littoralis
  Prisodontopsis aviculaeformis
  Protunio messageri
  Pseudanodonta complanata
  Pseudodon resupinatus
  Pseudomulleria dalyi
  Ptychobranchus greenii
  Ptychobranchus jonesi
  Quadrula fragosa
  Quadrula intermedia
  Rhombuniopsis tauriformis
  Theliderma intermedia
  Theliderma sparsa
  Theliderma stapes
  Theliderma tuberosa
  Toxolasma cylindrellus
  Toxolasma pullus
  Unio abyssinicus
  Unio cariei
  Unio crassus
  Unio durieui
  Unio foucauldianus
  Unio madagascariensis
  Unio malgachensis
  Unio terminalis
  Unio tumidiformis
  Villosa fabalis
  Villosa perpurpurea
  Villosa trabalis
  Westralunio carteri

Отряд Venerida 
  Corbicula madagascariensis
  Corbicula possoensis
  Eupera crassa
  Eupera degorteri
  Pisidium artifex
  Pisidium betafoense
  Pisidium centrale
  Pisidium edlaueri
  Pisidium ethiopicum
  Pisidium johnsoni
  Pisidium maasseni
  Pisidium sanguinichristi
  Pisidium ultramontanum
  Sphaerium regularis
  Sphaerium rivicola

Класс Брюхоногие (Gastropoda)

Подкласс Caenogastropoda

Отряд Architaenioglossa 
  Acicula benoiti
  Acicula multilineata
  Acicula norrisi
  Acicula palaestinensis
  Adelopoma stolli
  Alycaeus balingensis
  Amphicyclotulus guadeloupensis
  Amphicyclotulus liratus
  Amphicyclotulus perplexus
  Anulotaia forcarti
  Arinia biplicata
  Arinia boreoborneensis
  Arinia dentifera
  Arinia oviformis
  Arinia simplex
  Arinia streptaxiformis
  Bellamya contracta
  Bellamya crawshayi
  Bellamya liberiana
  Bellamya mweruensis
  Bellamya pagodiformis
  Bellamya phthinotropis
  Bellamya robertsoni
  Boucardicus albocinctus
  Boucardicus antiquus
  Boucardicus carylae
  Boucardicus culminans
  Boucardicus curvifolius
  Boucardicus delicatus
  Boucardicus divei
  Boucardicus esetrae
  Boucardicus fidimananai
  Boucardicus fortistriatus
  Boucardicus magnilobatus
  Boucardicus mahermanae
  Boucardicus rakotoarisoni
  Boucardicus randalanai
  Boucardicus simplex
  Boucardicus tridentatus
  Boucardicus victorhernandezi
  Campeloma decampi
  Chamalycaeus microconus
  Chamalycaeus mixtus
  Cipangopaludina dianchiensis
  Cochlostoma acutum
  Cochlostoma affine
  Cochlostoma canestrinii
  Cochlostoma erika
  Cochlostoma fuchsi
  Cochlostoma paladilhianum
  Craspedopoma lyonnetianum
  Cyathopoma picardense
  Cyathopoma randalana
  Cyclophorus horridulum
  Cyclophorus sp. nov. 'cave'
  Cyclophorus sp. nov. 'Periomphalic furrow'
  Cyclosurus mariei
  Diancta macrostoma
  Diplommatina alata
  Diplommatina aurea
  Diplommatina cacuminulus
  Diplommatina crassilabris
  Diplommatina gibboni
  Diplommatina inflatula
  Diplommatina madaiensis
  Diplommatina pyramis
  Diplommatina ringens
  Ditropis whitei
  Fijiopoma diatreta
  Fijiopoma liberata
  Gonatorhaphe intercostata
  Gonatorhaphe lauensis
  Gonatorhaphe stricta
  Hedleya macleayi
  Heterogen longispira
  Hungerfordia pelewensis
  Incerticyclus cinereus
  Incerticyclus martinicensis
  Lanistes alexandri
  Lanistes ciliatus
  Lanistes farleri
  Lanistes grasseti
  Lanistes neritoides
  Lanistes nyassanus
  Lanistes solidus
  Lioplax cyclostomaformis
  Macropalaina pomatiaeformis
  Madgeaconcha sevathiani
  Margarya bicostata
  Margarya mansuyi
  Margarya melanoides
  Margarya monodi
  Margarya yangtsunghaiensis
  Notharinia sp. nov. 'Khoe La'
  Notharinia sp. nov. 'Khoe La & Ong'
  Notopala sublineata
  Opisthostoma bihamulatum
  Opisthostoma decrespignyi
  Opisthostoma dormani
  Opisthostoma fraternum
  Opisthostoma inornatum
  Opisthostoma jucundum
  Opisthostoma michaelis
  Opisthostoma mirabile
  Opisthostoma otostoma
  Opisthostoma perspectivum
  Opisthostoma simplex
  Opisthostoma thersites
  Opisthostoma trapezium
  Palaina albata
  Palaina godeffroyana
  Palaina moussoni
  Palaina patula
  Palaina platycheilus
  Palaina pupa
  Palaina rubella
  Palaina strigata
  Palaina striolata
  Palaina subregularis
  Palaina taviensis
  Palaina wilsoni
  Platyla foliniana
  Platyla jankowskiana
  Platyla lusitanica
  Platyla maasseni
  Platyla peloponnesica
  Platyla procax
  Platyrhaphe sp. nov. 1
  Plectostoma charasense
  Plectostoma dindingensis
  Plectostoma retrovertens
  Plectostoma sciaphilum
  Plectostoma senex
  Plectostoma turriforme
  Pomacea ocanensis
  Pomacea palmeri
  Pomacea quinindensis
  Pseudopalaina polymorpha
  Renea bourguignatiana
  Renea gentilei
  Renea gormonti
  Renea paillona
  Suavocallia splendens
  Tulotoma magnifica

Отряд Littorinimorpha 
  Acmella sp. nov. 'Ba Tai'
  Akiyoshia kobayashii
  Alzoniella asturica
  Alzoniella cornucopia
  Alzoniella delmastroi
  Alzoniella edmundi
  Alzoniella elliptica
  Alzoniella fabrianensis
  Alzoniella feneriensis
  Alzoniella finalina
  Alzoniella galaica
  Alzoniella haicabia
  Alzoniella iberopyrenaica
  Alzoniella junqua
  Alzoniella lunensis
  Alzoniella marianae
  Alzoniella navarrensis
  Alzoniella onatensis
  Alzoniella perrisii
  Alzoniella somiedoensis
  Amnicola cora
  Amnicola stygius
  Antrobia breweri
  Antrobia culveri
  Aphaostracon asthenes
  Aphaostracon chalarogyrus
  Aphaostracon monas
  Aphaostracon pycnus
  Arganiella wolfi
  Assiminea infirma
  Assiminea pecos
  Attebania bernasconii
  Austroassiminea letha
  Beddomeia angulata
  Beddomeia averni
  Beddomeia bellii
  Beddomeia bowryensis
  Beddomeia briansmithi
  Beddomeia camensis
  Beddomeia capensis
  Beddomeia fallax
  Beddomeia forthensis
  Beddomeia franklandensis
  Beddomeia fromensis
  Beddomeia fultoni
  Beddomeia gibba
  Beddomeia hallae
  Beddomeia hullii
  Beddomeia inflata
  Beddomeia kershawi
  Beddomeia kessneri
  Beddomeia krybetes
  Beddomeia launcestonensis
  Beddomeia lodderae
  Beddomeia mesibovi
  Beddomeia minima
  Beddomeia petterdi
  Beddomeia phasianella
  Beddomeia protuberata
  Beddomeia ronaldi
  Beddomeia salmonis
  Beddomeia tasmanica
  Beddomeia topsiae
  Beddomeia tumida
  Beddomeia turnerae
  Beddomeia waterhouseae
  Beddomeia wilmotensis
  Beddomeia wiseae
  Beddomeia zeehanensis
  Belgrandia alcoaensis
  Belgrandia bonelliana
  Belgrandia conoidea
  Belgrandia gfrast
  Belgrandia gibberula
  Belgrandia latina
  Belgrandia lusitanica
  Belgrandia moitessieri
  Belgrandia silviae
  Belgrandia sp. nov. 'wiwanensis'
  Belgrandia torifera
  Belgrandia varica
  Belgrandiella adsharica
  Belgrandiella angelovi
  Belgrandiella aulaei
  Belgrandiella austriana
  Belgrandiella bachkovoensis
  Belgrandiella boetersi
  Belgrandiella bulgarica
  Belgrandiella bureschi
  Belgrandiella cavernica
  Belgrandiella croatica
  Belgrandiella crucis
  Belgrandiella dobrostanica
  Belgrandiella edessana
  Belgrandiella fuchsi
  Belgrandiella ganslmayri
  Belgrandiella globulosa
  Belgrandiella hershleri
  Belgrandiella hessei
  Belgrandiella intermedia
  Belgrandiella kreisslorum
  Belgrandiella mimula
  Belgrandiella multiformis
  Belgrandiella parreyssii
  Belgrandiella pelerei
  Belgrandiella pusilla
  Belgrandiella schleschi
  Belgrandiella styriaca
  Belgrandiella substricta
  Belgrandiella superior
  Belgrandiella wawrai
  Belgrandiella zagoraensis
  Belgrandiella zermanica
  Bithynia badiella
  Bithynia cettinensis
  Bithynia graeca
  Bithynia kastorias
  Bithynia kobialkai
  Bithynia pesicii
  Bithynia prespensis
  Bithynia pseudemmericia
  Bithynia quintanai
  Bithynia skadarskii
  Bithynia yildirimii
  Bithynia zeta
  Boetersiella davisi
  Boetersiella sturmi
  Boleana umbilicata
  Bracenica spiridoni
  Bythinella angelitae
  Bythinella bavarica
  Bythinella carinulata
  Bythinella cebennensis
  Bythinella cylindrica
  Bythinella eurystoma
  Bythinella eutrepha
  Bythinella galerae
  Bythinella geisserti
  Bythinella gibbosa
  Bythinella ginolensis
  Bythinella gloeeri
  Bythinella isolata
  Bythinella jourdei
  Bythinella kapelana
  Bythinella kazdaghensis
  Bythinella limnopsis
  Bythinella lunzensis
  Bythinella markovi
  Bythinella mauritanica
  Bythinella micherdzinskii
  Bythinella microcochlia
  Bythinella molcsany
  Bythinella occasiuncula
  Bythinella padiraci
  Bythinella punica
  Bythinella robiciana
  Bythinella rondelaudi
  Bythinella roubionensis
  Bythinella rubiginosa
  Bythinella turca
  Bythinella vimperei
  Bythinella viridis
  Bythinella wawrzineki
  Bythinella zyvionteki
  Bythiospeum acicula
  Bythiospeum bormanni
  Bythiospeum cisterciensorum
  Bythiospeum clessini
  Bythiospeum drouetianum
  Bythiospeum dubium
  Bythiospeum elseri
  Bythiospeum exiguum
  Bythiospeum geyeri
  Bythiospeum gonostoma
  Bythiospeum haessleini
  Bythiospeum heldii
  Bythiospeum helveticum
  Bythiospeum hungaricum
  Bythiospeum husmanni
  Bythiospeum klemmi
  Bythiospeum labiatum
  Bythiospeum lamperti
  Bythiospeum nocki
  Bythiospeum noricum
  Bythiospeum oshanovae
  Bythiospeum pellucidum
  Bythiospeum pfeifferi
  Bythiospeum putei
  Bythiospeum rasini
  Bythiospeum reisalpense
  Bythiospeum saxigenum
  Bythiospeum sterkianum
  Bythiospeum suevicum
  Bythiospeum taxisi
  Bythiospeum tschapecki
  Bythiospeum turritum
  Bythiospeum waegelei
  Bythiospeum wiaaiglica
  Caledoconcha carnosa
  Caledoconcha mariapetrae
  Catapyrgus sororius
  Cavernisa zaschevi
  Clappia cahabensis
  Clappia umbilicata
  Coahuilix hubbsi
  Cochliopa texana
  Cochliopina milleri
  Colligyrus depressus
  Congodoma zairensis
  Costellina turrita
  Cremnoconchus carinatus
  Cremnoconchus conicus
  Cremnoconchus syhadrensis
  Dalmatella sketi
  Daphniola exigua
  Daphniola louisi
  Delavaya dianchiensis
  Dianella schlickumi
  Dianella thiesseana
  Durangonella coahuilae
  Emmericia expansilabris
  Emmericia ventricosa
  Eussoia inopina
  Falsipyrgula barroisi
  Falsipyrgula beysehirana
  Falsipyrgula pfeiferi
  Fenouilia kreitneri
  Fijianella calciphila
  Fijianella cornucopia
  Fijianella laddi
  Floridobia helicogyra
  Floridobia mica
  Floridobia monroensis
  Floridobia parva
  Floridobia ponderosa
  Floridobia vanhyningi
  Floridobia wekiwae
  Fluminicola modoci
  Fluvidona anodonta
  Fluvidona dulvertonensis
  Fluvidona dyeriana
  Fluvidona petterdi
  Fonscochlea accepta
  Fonscochlea aquatica
  Fonscochlea billakalina
  Fonscochlea conica
  Fontigens antroecetes
  Funduella incisa
  Gabbia alticola
  Gabbia pallidula
  Gabbiella barthi
  Gabbiella candida
  Gabbiella depressa
  Gabbiella matadina
  Gabbiella neothaumaeformis
  Gabbiella parva
  Gabbiella spiralis
  Gabbiella tchadiensis
  Gabbiella verdcourti
  Ginaia munda
  Giustia bodoni
  Giustia costata
  Giustia gofasi
  Giustia janai
  Giustia mellalensis
  Giustia midarensis
  Giustia saidai
  Gocea ohridana
  Graecoanatolica brevis
  Graecoanatolica conica
  Graecoanatolica dinarica
  Graecoanatolica kocapinarica
  Graecoanatolica lacustristurca
  Graecoanatolica macedonica
  Graecoanatolica pamphylica
  Graecoanatolica tenuis
  Graecoanatolica vegorriticola
  Graecorientalia vrissiana
  Graziana adlitzensis
  Graziana cezairensis
  Graziana klagenfurtensis
  Graziana provincialis
  Graziana quadrifoglio
  Graziana slavonica
  Graziana trinitatis
  Grossuana thracica
  Guadiella andalucesis
  Guadiella arconadae
  Guadiella ramosae
  Hadopyrgus anops
  Hadopyrgus brevis
  Hadopyrgus ngataana
  Hadopyrgus rawhiti
  Hadziella deminuta
  Hadziella krkae
  Hadziella rudnicae
  Hadziella sketi
  Hauffenia danubialis
  Hauffenia edlingeri
  Hauffenia jadertina
  Hauffenia kerschneri
  Hauffenia media
  Hauffenia nesemanni
  Hauffenia sp. nov.
  Hauffenia tovunica
  Hauffenia wagneri
  Hauffenia wienerwaldensis
  Heideella knidirii
  Heideella sp. nov. 'salahi'
  Heideella sp. nov. 'valai'
  Heleobia andecola
  Heleobia aperta
  Heleobia aponensis
  Heleobia dobrogica
  Heleobia foxianensis
  Heleobia galilaea
  Heleobia ortoni
  Heleobia spinellii
  Heleobia tritonum
  Hemistomia aquilonaris
  Hemistomia crosseana
  Hemistomia flexicolumella
  Hemistomia gorotitei
  Hemistomia lacinia
  Hemistomia napaia
  Hemistomia neku
  Hemistomia pusillior
  Hemistomia shostakovichi
  Hemistomia whiteleggei
  Hemistomia xaracuu
  Hemistomia yalayu
  Henrigirardia wienini
  Heraultiella exilis
  Heterocyclus perroquini
  Heterocyclus petiti
  Horatia lucidulus
  Horatia macedonica
  Horatia novoselensis
  Horatia sp. nov. 'aghbalensis'
  Horatia sp. nov. 'haasei'
  Hubendickia pellucida
  Hydrobia anatolica
  Hydrobia djerbaensis
  Hydrobia gracilis
  Hydrobia guyenoti
  Hydrobia luvilana
  Hydrobia maroccana
  Hydrobia plena
  Hydrobia rheophila
  Hydrobia schoutedeni
  Hydrorissoia munensis
  Iberhoratia gatoa
  Iberhoratia morenoi
  Iglica acicularis
  Iglica bagliviaeformis
  Iglica elongata
  Iglica gracilis
  Iglica gratulabunda
  Iglica kleinzellensis
  Iglica langhofferi
  Iglica sidariensis
  Iglica soussensis
  Iglica tellinii
  Iglica velkovrhi
  Iglica wolfischeri
  Incertihydrobia teesdalei
  Insignia macrostoma
  Islamia anatolica
  Islamia ateni
  Islamia azarum
  Islamia bendidis
  Islamia bomangiana
  Islamia bosniaca
  Islamia bunarbasa
  Islamia cianensis
  Islamia epirana
  Islamia graeca
  Islamia hadei
  Islamia henrici
  Islamia lagari
  Islamia pallida
  Islamia pseudorientalica
  Islamia spirata
  Islamia trichoniana
  Islamia zermanica
  Jardinella acuminata
  Jardinella colmani
  Jardinella coreena
  Jardinella corrugata
  Jardinella edgbastonensis
  Jardinella eulo
  Jardinella exigua
  Jardinella isolata
  Jardinella jesswiseae
  Jardinella pallida
  Jardinella zeidlerorum
  Jubaia aethiopica
  Jullienia albaobscura
  Jullienia costata
  Jullienia flava
  Jullienia minima
  Jullienia prasongi
  Kerkia brezicensis
  Kerkia kusceri
  Kirelia carinata
  Kirelia murtici
  Kubaryia pilikia
  Kuschelita inflata
  Kuschelita mica
  Lacunopsis deiecta
  Lacunopsis globosa
  Lacunopsis minutarpiettei
  Lacunopsis munensis
  Lanzaia kotlusae
  Lanzaia skradinensis
  Lanzaia vjetrenicae
  Lanzaiopsis savinica
  Leiorhagium cathartes
  Leiorhagium granum
  Leiorhagium montfaouense
  Leiorhagium mussorgskyi
  Leiorhagium orokau
  Leiorhagium ruali
  Leiorhagium solemi
  Leiorhagium supernum
  Leptopyrgus manneringi
  Leptopyrgus melbourni
  Lepyrium showalteri
  Liminitesta sulcata
  Littoraria flammea
  Littoridina gaudichaudii
  Lyhnidia gjorgjevici
  Lyhnidia hadzii
  Lyhnidia karamani
  Lyhnidia stankovici
  Malaprespia albanica
  Maroccopsis agadirensis
  Marstonia agarhecta
  Marstonia castor
  Marstonia olivacea
  Marstonia ozarkensis
  Marstoniopsis armoricana
  Marstoniopsis croatica
  Marstoniopsis vrbasi
  Mercuria bayonnensis
  Mercuria letourneuxiana
  Mercuria meridionalis
  Mercuria punica
  Mercuria sarahae
  Mercuria vindilica
  Meridiopyrgus murihiku
  Micropyrgula stankovici
  Moitessieria calloti
  Moitessieria foui
  Moitessieria guadelopensis
  Moitessieria juvenisanguis
  Moitessieria lludrigaensis
  Moitessieria massoti
  Moitessieria mugae
  Moitessieria nezi
  Moominia willii
  Nanocochlea monticola
  Nanocochlea pupoidea
  Narentiana vjetrenicae
  Neofossarulus stankovici
  Ohridohauffenia depressa
  Ohridohauffenia drimica
  Ohridohauffenia minuta
  Ohridohauffenia rotonda
  Ohridohauffenia sanctinaumi
  Ohridohoratia carinata
  Ohridohoratia polinskii
  Ohrigocea karevi
  Ohrigocea miladinovorum
  Ohrigocea ornata
  Ohrigocea samuili
  Ohrigocea stankovici
  Omphalotropis costulata
  Omphalotropis hieroglyphica
  Omphalotropis ingens
  Omphalotropis longula
  Omphalotropis plicosa
  Omphalotropis rosea
  Omphalotropis subsoluta
  Oncomelania nosophora
  Opacuincola caeca
  Opacuincola cervicesmadentes
  Opacuincola dulcinella
  Opacuincola eduardstraussi
  Opacuincola johannstraussi
  Opacuincola josefstraussi
  Opacuincola lentesferens
  Opacuincola ngatapuna
  Opacuincola ovata
  Opacuincola permutata
  Pachydrobia bertini
  Pachydrobia levayi
  Pachydrobia zilchi
  Palacanthilhiopsis margritae
  Palacanthilhiopsis vervierii
  Paladilhia gloeeri
  Paladilhia jamblussensis
  Paladilhia roselloi
  Paladilhia umbilicata
  Paladilhiopsis buresi
  Paladilhiopsis grobbeni
  Paladilhiopsis janinensis
  Paladilhiopsis neaaugustensis
  Paladilhiopsis thessalica
  Palaospeum bessoni
  Paludiscala caramba
  Parabythinella graeca
  Parabythinella macedonica
  Parabythinella malaprespensis
  Paraprososthenia lynnei
  Paxillostium nanum
  Pezzolia radapalladis
  Phrantela annamurrayae
  Phrantela conica
  Phrantela kutikina
  Phreatodrobia imitata
  Plagigeyeria deformata
  Plagigeyeria gladilini
  Plagigeyeria montenigrina
  Plagigeyeria stochi
  Plagigeyeria tribunicae
  Plagigeyeria zetaprotogona
  Pontobelgrandiella nitida
  Posticobia norfolkensis
  Potamopyrgus acus
  Potamopyrgus doci
  Potamopyrgus kaitunuparaoa
  Potamopyrgus oppidanus
  Prespolitorea malaprespensis
  Prespolitorea valvataeformis
  Pseudamnicola anteisensis
  Pseudamnicola bacescui
  Pseudamnicola barratei
  Pseudamnicola chia
  Pseudamnicola desertorum
  Pseudamnicola doumeti
  Pseudamnicola gasulli
  Pseudamnicola geldiayana
  Pseudamnicola globulina
  Pseudamnicola hydrobiopsis
  Pseudamnicola intranodosa
  Pseudamnicola latasteana
  Pseudamnicola leprevieri
  Pseudamnicola lucensis
  Pseudamnicola malickyi
  Pseudamnicola meluzzii
  Pseudamnicola oudrefica
  Pseudamnicola pallaryi
  Pseudamnicola pieperi
  Pseudamnicola pisolinus
  Pseudamnicola ragia
  Pseudamnicola singularis
  Pseudamnicola solitaria
  Pseudobenedictia michnoi
  Pseudobithynia ambrakis
  Pseudobithynia euboeensis
  Pseudobithynia falniowskii
  Pseudobithynia kathrinae
  Pseudobithynia kirka
  Pseudobithynia levantica
  Pseudobithynia panetolis
  Pseudobithynia trichonis
  Pseudogibbula cara
  Pseudogibbula duponti
  Pseudohoratia brusinae
  Pseudohoratia lacustris
  Pseudohoratia ochridana
  Pseudoislamia balcanica
  Pyrgohydrobia grochmalickii
  Pyrgohydrobia jablanicensis
  Pyrgohydrobia prespaensis
  Pyrgohydrobia sanctinaumi
  Pyrgulopsis aloba
  Pyrgulopsis amargosae
  Pyrgulopsis avernalis
  Pyrgulopsis bacchus
  Pyrgulopsis bernardina
  Pyrgulopsis bruneauensis
  Pyrgulopsis conica
  Pyrgulopsis cruciglans
  Pyrgulopsis diablensis
  Pyrgulopsis erythropoma
  Pyrgulopsis gilae
  Pyrgulopsis giuliani
  Pyrgulopsis glandulosa
  Pyrgulopsis greggi
  Pyrgulopsis metcalfi
  Pyrgulopsis montezumensis
  Pyrgulopsis neomexicana
  Pyrgulopsis nevadensis
  Pyrgulopsis roswellensis
  Pyrgulopsis thermalis
  Pyrgulopsis trivialis
  Pyrgulopsis ventricosa
  Radomaniola callosa
  Radomaniola elongata
  Radomaniola lacustris
  Radomaniola rhodopensis
  Rhamphopoma magnum
  Sadleriana cavernosa
  Sadleriana supercarinata
  Salenthydrobia ferrerii
  Sardohoratia islamioides
  Sardohoratia sulcata
  Saxurinator brandti
  Saxurinator labiatus
  Saxurinator montenegrinus
  Saxurinator orthodoxus
  Saxurinator sketi
  Septariellina congolensis
  Sierraia expansilabrum
  Sierraia leonensis
  Sierraia outambensis
  Soapitia dageti
  Somatogyrus alcoviensis
  Somatogyrus amnicoloides
  Somatogyrus coosaensis
  Somatogyrus crassilabris
  Somatogyrus crassus
  Somatogyrus currierianus
  Somatogyrus hendersoni
  Somatogyrus humerosus
  Somatogyrus nanus
  Somatogyrus pygmaeus
  Somatogyrus quadratus
  Somatogyrus strengi
  Somatogyrus tennesseensis
  Somatogyrus wheeleri
  Spathogyna fezi
  Spiralix corsica
  Spiralix gloriae
  Spiralix pequenoensis
  Spiralix valenciana
  Stankovicia baicaliiformis
  Stankovicia pavlovici
  Stankovicia wagneri
  Stenothyra decollata
  Stenothyra huaimoi
  Stenothyra laotiensis
  Stiobia nana
  Strugia ohridana
  Tanousia zrmanjae
  Tarraconia gasulli
  Tarraconia rolani
  Taylorconcha serpenticola
  Tefennia tefennica
  Tomichia cawstoni
  Tomichia differens
  Tomichia natalensis
  Tomichia tristis
  Tomichia ventricosa
  Tomichia zwellendamensis
  Tongapyrgus kohitatea
  Tongapyrgus subterraneus
  Trachyochridia filocincta
  Trichonia trichonica
  Tricula conica
  Tricula mahadevensis
  Trochidrobia inflata
  Trochidrobia minuta
  Trochidrobia smithi
  Tropidophora articulata
  Tropidophora deburghiae
  Tropidophora desmazuresi
  Tropidophora gardineri
  Tropidophora semilineata
  Tryonia brunei
  Tryonia diaboli
  Turcorientalia anatolica
  Turcorientalia hohenackeri
  Turricaspia ismailensis
  Valvatorbis mauritii
  Victodrobia millerae
  Vinodolia fiumana
  Vinodolia fluviatilis
  Vinodolia gluhodolica
  Vinodolia hadouphylax
  Vinodolia lacustris
  Vinodolia matjasici
  Vinodolia scutarica
  Xestopyrgula dybowskii
  Zaumia kusceri
  Zaumia sanctizaumi

Отряд Neogastropoda 
  Conus allaryi
  Conus anabathrum
  Conus ardisiaceus
  Conus ateralbus
  Conus belairensis
  Conus bruguieresi
  Conus cacao
  Conus cepasi
  Conus cloveri
  Conus compressus
  Conus crotchii
  Conus cuneolus
  Conus cuvieri
  Conus decoratus
  Conus duffyi
  Conus echinophilus
  Conus felitae
  Conus fernandesi
  Conus fontonae
  Conus guinaicus
  Conus henckesi
  Conus hennequini
  Conus hieroglyphus
  Conus hybridus
  Conus immelmani
  Conus jeanmartini
  Conus julii
  Conus lugubris
  Conus melvilli
  Conus mercator
  Conus mordeirae
  Conus rawaiensis
  Conus regonae
  Conus richardbinghami
  Conus salreiensis
  Conus stearnsii
  Conus tacomae
  Conus teodorae
  Conus thevenardensis
  Conus unifasciatus
  Conus xicoi

Отряд Sorbeoconcha 
  Athearnia anthonyi
  Athearnia crassa
  Aylacostoma chloroticum
  Aylacostoma guaraniticum
  Aylacostoma stigmaticum
  Bathanalia howesi
  Brotia annamita
  Brotia citrina
  Brotia hoabinhensis
  Brotia laodelectata
  Brotia pageli
  Brotia paludiformis
  Brotia solemiana
  Brotia subgloriosa
  Brotia wykoffi
  Cleopatra athiensis
  Cleopatra cridlandi
  Cleopatra exarata
  Cleopatra mweruensis
  Cleopatra obscura
  Cleopatra pilula
  Cleopatra rugosa
  Elimia acuta
  Elimia alabamensis
  Elimia ampla
  Elimia annettae
  Elimia aterina
  Elimia bellacrenata
  Elimia bellula
  Elimia boykiniana
  Elimia brevis
  Elimia capillaris
  Elimia clausa
  Elimia crenatella
  Elimia fusiformis
  Elimia gibbera
  Elimia hartmaniana
  Elimia haysiana
  Elimia hydei
  Elimia impressa
  Elimia interrupta
  Elimia jonesi
  Elimia lachryma
  Elimia laeta
  Elimia macglameriana
  Elimia nassula
  Elimia olivula
  Elimia pilsbryi
  Elimia porrecta
  Elimia pupaeformis
  Elimia pybasi
  Elimia pygmaea
  Elimia strigosa
  Elimia teres
  Elimia troostiana
  Elimia vanuxemiana
  Elimia varians
  Esperiana sangarica
  Gyrotoma excisa
  Gyrotoma lewisii
  Gyrotoma pagoda
  Gyrotoma pumila
  Gyrotoma pyramidata
  Gyrotoma walkeri
  Hirthia littorina
  Io fluvialis
  Juga occata
  Leptoxis ampla
  Leptoxis clipeata
  Leptoxis compacta
  Leptoxis foremanii
  Leptoxis formosa
  Leptoxis ligata
  Leptoxis lirata
  Leptoxis melanoides
  Leptoxis minor
  Leptoxis occultata
  Leptoxis picta
  Leptoxis plicata
  Leptoxis praerosa
  Leptoxis showalterii
  Leptoxis taeniata
  Leptoxis torrefacta
  Leptoxis virgata
  Leptoxis vittata
  Lithasia armigera
  Lithasia duttoniana
  Lithasia salebrosa
  Madagasikara johnsoni
  Madagasikara madagascarensis
  Madagasikara vazimba
  Madagasikara vivipara
  Madagasikara zazavavindrano
  Melanoides agglutinans
  Melanoides crawshayi
  Melanoides depravata
  Melanoides dupuisi
  Melanoides kinshassaensis
  Melanoides mweruensis
  Melanoides truncatelliformis
  Melanoides wagenia
  Melanopsis ammonis
  Melanopsis brevicula
  Melanopsis chlorotica
  Melanopsis dircaena
  Melanopsis etrusca
  Melanopsis germaini
  Melanopsis infracincta
  Melanopsis khabourensis
  Melanopsis letourneuxi
  Melanopsis magnifica
  Melanopsis mourebeyensis
  Melanopsis pachya
  Melanopsis parreyssii
  Melanopsis penchinati
  Melanopsis saharica
  Melanopsis scalaris
  Melanopsis subgraellsiana
  Paludomus ajanensis
  Paludomus messageri
  Pleurocera alveare
  Pleurocera annulifera
  Pleurocera brumbyi
  Pleurocera corpulenta
  Pleurocera curta
  Pleurocera foremani
  Pleurocera showalteri
  Pleurocera walkeri
  Potadoma alutacea
  Potadoma angulata
  Potadoma kadeii
  Potadoma nyongensis
  Potadoma ponthiervillensis
  Potadoma trochiformis
  Potadoma vogeli
  Potadoma wansoni
  Potadoma zenkeri
  Potadomoides pelseneeri
  Pseudocleopatra bennikei
  Pseudocleopatra dartevellei
  Reymondia tanganyicensis
  Semisulcospira decipiens
  Semisulcospira morii
  Semisulcospira niponica
  Semisulcospira ourense
  Tanganyicia michelae
  Tylomelania kruimeli

Подкласс Heterobranchia 
  Cincinna kizakikoensis
  Valvata hirsutecostata
  Valvata klemmi
  Valvata montenegrina
  Valvata relicta
  Valvata utahensis
  Valvata virens

Инфракласс Заднежаберные (Opisthobranchia)

Отряд Sacoglossa 
  Siphonaria compressa

Инфракласс Лёгочные улитки (Pulmonata) 
  Glacidorbis occidentalis
  Zospeum biscaiense
  Zospeum exiguum

Отряд Hygrophila 
  Acroloxus coloradensis
  Acroloxus egirdirensis
  Acroloxus improvisus
  Acroloxus macedonicus
  Acroloxus tetensi
  Africanogyrus rodriguezensis
  Africanogyrus starmuehlneri
  Amphigyra alabamensis
  Ancylastrum cumingianus
  Ancylus ashangiensis
  Ancylus lapicidus
  Ancylus scalariformis
  Ancylus tapirulus
  Biomphalaria tchadiensis
  Bulinus camerunensis
  Bulinus mutandensis
  Bulinus obtusus
  Bulinus permembranaceus
  Bulinus succinoides
  Ceratophallus concavus
  Ceratophallus crassus
  Ceratophallus subtilis
  Chilina angusta
  Erinna newcombi
  Ferrissia kavirondica
  Ferrissia toroensis
  Gyraulus albidus
  Gyraulus argaeicus
  Gyraulus bakeri
  Gyraulus bekaensis
  Gyraulus cockburni
  Gyraulus crenophilus
  Gyraulus fontinalis
  Gyraulus ioanis
  Gyraulus meierbrooki
  Gyraulus nedyalkovi
  Gyraulus pamphylicus
  Gyraulus shasi
  Gyraulus stankovici
  Gyraulus trapezoides
  Kutikina hispida
  Lantzia carinata
  Lymnaea arachleica
  Lymnaea maroccana
  Lymnaea ovalior
  Miratesta celebensis
  Neoplanorbis carinatus
  Neoplanorbis smithi
  Neoplanorbis tantillus
  Neoplanorbis umbilicatus
  Physa zionis
  Physella microstriata
  Physella spelunca
  Physella utahensis
  Physella zionis
  Planorbella magnifica
  Planorbella multivolvis
  Planorbella oregonensis
  Planorbis macedonicus
  Planorbis presbensis
  Radix pinteri
  Radix skutaris
  Rhodacmea elatior
  Rhodacmea filosa
  Segmentorbis excavatus
  Stagnicola bonnevillensis
  Stagnicola idahoensis
  Stagnicola kayseris
  Stagnicola pilsbryi
  Stagnicola utahensis
  Tropinauta sinusdulcensis

Отряд Безраковинные (Systellommatophora) 
  Laevicaulis haroldi

Отряд Стебельчатоглазые (Stylommatophora) 
  Aaadonta angaurana
  Aaadonta constricta
  Aaadonta fuscozonata
  Aaadonta irregularis
  Aaadonta kinlochi
  Aaadonta pelewana
  Abida ateni
  Acanthennea erinacea
  Achatinella abbreviata
  Achatinella apexfulva
  Achatinella bellula
  Achatinella buddii
  Achatinella bulimoides
  Achatinella byronii
  Achatinella caesia
  Achatinella casta
  Achatinella cestus
  Achatinella concavospira
  Achatinella curta
  Achatinella decipiens
  Achatinella decora
  Achatinella dimorpha
  Achatinella elegans
  Achatinella fulgens
  Achatinella fuscobasis
  Achatinella juddii
  Achatinella juncea
  Achatinella lehuiensis
  Achatinella leucorrhaphe
  Achatinella lila
  Achatinella livida
  Achatinella lorata
  Achatinella mustelina
  Achatinella papyracea
  Achatinella phaeozona
  Achatinella pulcherrima
  Achatinella pupukanioe
  Achatinella sowerbyana
  Achatinella spaldingi
  Achatinella stewartii
  Achatinella swiftii
  Achatinella taeniolata
  Achatinella thaanumi
  Achatinella turgida
  Achatinella valida
  Achatinella viridans
  Achatinella vulpina
  Acinolaemus carcharodon
  Actinella actinophora
  Actinella armitageana
  Actinella arridens
  Actinella carinofausta
  Actinella giramica
  Actinella laciniosa
  Actinella littorinella
  Actinella obserata
  Advena campbelli
  Advena charon
  Agardhiella tunde
  Allocharopa erskinensis
  Amastra albolabris
  Amastra cornea
  Amastra crassilabrum
  Amastra cylindrica
  Amastra elongata
  Amastra forbesi
  Amastra micans
  Amastra pellucida
  Amastra porcus
  Amastra reticulata
  Amastra rubens
  Amastra spirizona
  Amastra subrostrata
  Amastra subsoror
  Amastra tenuispira
  Amastra umbilicata
  Ammonitella yatesii
  Ampelita fulgurata
  Ampelita julii
  Ampelita soulaiana
  Amphorella cimensis
  Amphorella hypselia
  Amphorella iridescens
  Amphorella melampoides
  Amplirhagada astuta
  Amplirhagada questroana
  Anauchen informis
  Archachatina bicarinata
  Argna bourguignatiana
  Argna valsabina
  Arianta chamaeleon
  Arianta xatartii
  Armsia petasus
  Assyriella rechingeri
  Atlantica guerinianus
  Augustula braueri
  Auriculella expansa
  Auriculella uniplicata
  Ba humbugi
  Basedowena hinsbyi
  Bertia cambojiensis
  Boettgeria obesiuscula
  Bofilliella subarcuata
  Boninena callistoderma
  Boninena hiraseana
  Boninena ogasawarae
  Boninosuccinea ogasawarae
  Boninosuccinea punctulispira
  Bothriembryon bradshaweri
  Bothriembryon brazieri
  Bothriembryon glauerti
  Bothriembryon irvineanus
  Bothriembryon perobesus
  Bothriembryon praecelcus
  Bothriembryon spenceri
  Bothriembryon whitleyi
  Buffetia retinaculum
  Bulimulus achatellinus
  Bulimulus adelphus
  Bulimulus adserseni
  Bulimulus akamatus
  Bulimulus alethorhytidus
  Bulimulus amastroides
  Bulimulus blombergi
  Bulimulus calvus
  Bulimulus cavagnaroi
  Bulimulus chemitzioides
  Bulimulus cinerarius
  Bulimulus cucullinus
  Bulimulus curtus
  Bulimulus darwini
  Bulimulus deridderi
  Bulimulus duncanus
  Bulimulus eos
  Bulimulus eschariferus
  Bulimulus galapaganus
  Bulimulus habeli
  Bulimulus hirsutus
  Bulimulus hoodensis
  Bulimulus indefatigabilis
  Bulimulus jacobi
  Bulimulus jervisensis
  Bulimulus lycodus
  Bulimulus nesioticus
  Bulimulus nux
  Bulimulus ochsneri
  Bulimulus olla
  Bulimulus perrus
  Bulimulus perspectivus
  Bulimulus planospira
  Bulimulus rabidensis
  Bulimulus reibischi
  Bulimulus rugulosus
  Bulimulus saeronius
  Bulimulus sculpturatus
  Bulimulus sp. nov. 'josevillani'
  Bulimulus sp. nov. 'krameri'
  Bulimulus sp. nov. 'nilsodhneri'
  Bulimulus sp. nov. 'tuideroyi'
  Bulimulus sp. nov. 'vanmoli'
  Bulimulus tanneri
  Bulimulus tortuganus
  Bulimulus unifasciatus
  Bulimulus ustulatus
  Bulimulus wolfi
  Caldwellia imperfecta
  Caldwellia philyrina
  Campolaemus perexilis
  Canariella bimbachensis
  Canariella eutropis
  Canariella fortunata
  Canariella hispidula
  Canariella huttereri
  Canariella jandiaensis
  Canariella leprosa
  Canariella pontelirae
  Canariella pthonera
  Canariella ronceroi
  Candidula fiorii
  Candidula grovesiana
  Candidula setubalensis
  Candidula spadae
  Carelia anceophila
  Carelia bicolor
  Carelia cochlea
  Carelia cumingiana
  Carelia dolei
  Carelia evelynae
  Carelia glossema
  Carelia hyattiana
  Carelia kalalauensis
  Carelia knudseni
  Carelia lirata
  Carelia lymani
  Carelia mirabilis
  Carelia necra
  Carelia olivacea
  Carelia paradoxa
  Carelia periscelis
  Carelia pilsbryi
  Carelia sinclairi
  Carelia tenebrosa
  Carelia turricula
  Careoradula perelegans
  Carinotrachia carsoniana
  Caseolus baixoensis
  Caseolus calculus
  Caseolus calvus
  Caseolus leptostictus
  Caseolus subcalliferus
  Cecilioides connollyi
  Cecilioides eulima
  Cecilioides jeskalovicensis
  Cerion nanus
  Cernuella amanda
  Cernuella aradasii
  Cernuella rugosa
  Cernuellopsis ghisottii
  Charopa lafargei
  Chilonopsis blofeldi
  Chilonopsis exulatus
  Chilonopsis helena
  Chilonopsis melanoides
  Chilonopsis nonpareil
  Chilonopsis subplicatus
  Chilonopsis subtruncatus
  Chilonopsis turtoni
  Chilostoma adelozona
  Chilostoma crombezi
  Chilostoma harpya
  Chlamydephorus burnupi
  Chlamydephorus dimidius
  Chlamydephorus purcelli
  Chondrina centralis
  Chondrina gasulli
  Chondrina gerhardi
  Chondrina maginensis
  Chondrina oligodonta
  Christianoconcha quintalia
  Ciliellopsis oglasae
  Clavator moreleti
  Codringtonia codringtonii
  Codringtonia elisabethae
  Codringtonia eucineta
  Codringtonia gittenbergeri
  Codringtonia helenae
  Codringtonia intusplicata
  Codringtonia neocrassa
  Codringtonia parnassia
  Colparion madgei
  Coneuplecta turrita
  Conturbatia crenata
  Cookeconcha contorta
  Cornu mazzullii
  Cralopa colliveri
  Cristilabrum bubulum
  Cristilabrum buryillum
  Cristilabrum grossum
  Cristilabrum isolatum
  Cristilabrum monodon
  Cristilabrum primum
  Cristilabrum rectum
  Cristilabrum simplex
  Cristilabrum solitudum
  Cryptazeca elongata
  Cryptazeca kobelti
  Cryptazeca monodonta
  Cryptazeca spelaea
  Cryptazeca subcylindrica
  Cryptomastix magnidentata
  Cryptosaccus asturiensis
  Ctenoglypta newtoni
  Ctenophila caldwelli
  Ctenophila setiliris
  Ctenophila vorticella
  Cupedora evandaleana
  Cupedora nottensis
  Cylichnidia ovuliformis
  Damochlora millepunctata
  Dancea rodriguezensis
  Delos gardineri
  Deroceras tarraceuse
  Diastole matafaoi
  Diastole tenuistriata
  Discula bulverii
  Discula lyelliana
  Discula pulvinata
  Discula tabellata
  Discula tectiformis
  Discula testudinalis
  Discula tetrica
  Disculella spirulina
  Discus marmorensis
  Divellomelon hillieri
  Dolapex amiculus
  Draparnaudia anniae
  Draparnaudia subnecata
  Drymaeus acervatus
  Drymaeus henseli
  Dupontia levensonia
  Dupontia levis
  Dupontia nitella
  Dupontia perlucida
  Dupontia poweri
  Dupontia proletaria
  Dupucharopa millestriata
  Edentulina moreleti
  Elasmias cernicum
  Elasmias kitaiwojimanum
  Elasmias ovatulum
  Endodonta apiculata
  Eremarionta immaculata
  Eremarionta millepalmarum
  Erepta nevilli
  Erepta odontina
  Erepta stylodon
  Eua globosa
  Eua zebrina
  Euchondrus ramonensis
  Eucobresia pegorarii
  Euonyma curtissima
  Falkneria camerani
  Ganula gadirana
  Gastrocopta boninensis
  Gastrocopta chichijimana
  Gastrocopta ogasawarana
  Geminoropa scindocataracta
  Geomitra delphinuloides
  Geomitra grabhami
  Geomitra moniziana
  Geomitra tiarella
  Gibbus lyonetianus
  Glabrennea gardineri
  Glabrennea silhouettensis
  Glabrennea thomasseti
  Glyptorhagada bordaensis
  Glyptorhagada euglypta
  Glyptorhagada kooringensis
  Glyptorhagada silveri
  Glyptorhagada tattawuppana
  Gonidomus newtoni
  Gonidomus sulcatus
  Gonospira cylindrella
  Gonospira deshayesi
  Gonospira duponti
  Gonospira holostoma
  Gonospira madgei
  Gonospira nevilli
  Gonospira striaticostus
  Gonospira teres
  Gonospira turgidula
  Gonospira uvula
  Gonyostomus gonyostomus
  Gonyostomus insularis
  Gulella amboniensis
  Gulella antelmeana
  Gulella aprosdoketa
  Gulella claustralis
  Gulella mayottensis
  Gulella puzeyi
  Gulella salpinx
  Gulella taitensis
  Gulickia alexandri
  Gyliotrachela luctans
  Hacrochlamys lineolatus
  Harmogenanina argentea
  Harmogenanina implicata
  Harmogenanina linophora
  Harmogenanina subdetecta
  Hatumia cobosi
  Hedleyoconcha ailaketoae
  Helenoconcha leptalea
  Helenoconcha minutissima
  Helenoconcha polyodon
  Helenoconcha pseustes
  Helenoconcha relicta
  Helenoconcha sexdentata
  Helenodiscus bilamellata
  Helenodiscus vernoni
  Helicarion leopardina
  Helicarion porrectus
  Helicarion rubicundus
  Helicella stiparum
  Helicella valdeona
  Helicodonta wilhelminae
  Helicopsis paulhessei
  Helicostyla smargadina
  Helix godetiana
  Helix texta
  Helix valentini
  Helminthoglypta allynsmithi
  Helminthoglypta callistoderma
  Helminthoglypta coelata
  Helminthoglypta walkeriana
  Hemicycla efferata
  Hemicycla eurythyra
  Hemicycla inutilis
  Hemicycla mascaensis
  Hemicycla modesta
  Hemicycla paeteliana
  Hemicycla plicaria
  Hemicycla pouchadan
  Hemicycla pouchet
  Hemicycla saulcyi
  Hirasea acutissima
  Hirasea chichijimana
  Hirasea diplomphalus
  Hirasea insignis
  Hirasea operculina
  Hirasea planulata
  Hirinaba curytibana
  Hygromia golasi
  Hygromia odeca
  Hygromia tassyi
  Hypselostoma elephas
  Hypselostoma megaphonum
  Hypselostoma perigyra
  Hystricella leacockiana
  Hystricella turricula
  Iberus campesinus
  Iberus gualtieranus
  Iberus ortizi
  Ichnusomunda sacchii
  Ichnusomunda usticensis
  Idiomela subplicata
  Imperturbatia constans
  Imperturbatia violescens
  Inflectarius magazinensis
  Iredaleoconcha caporaphe
  Kaliella aldabra
  Kaliella hongkongensis
  Kimboraga exanima
  Kimboraga koolanensis
  Kimboraga micromphala
  Kimboraga yammerana
  Kondoconcha othnius
  Lagivala minusculus
  Lagivala vivus
  Lamellidea biplicata
  Lamellidea monodonta
  Lamellidea nakadai
  Lamellidea ogasawarana
  Laminella sanguinea
  Lampadia webbiana
  Lampedusa imitatrix
  Lampedusa melitensis
  Lamprocystis hahajimana
  Lauopa mbalavuana
  Leiostyla abbreviata
  Leiostyla arborea
  Leiostyla cassida
  Leiostyla cassidula
  Leiostyla colvillei
  Leiostyla concinna
  Leiostyla corneocostata
  Leiostyla falknerorum
  Leiostyla ferraria
  Leiostyla filicum
  Leiostyla gibba
  Leiostyla heterodon
  Leiostyla lamellosa
  Leiostyla laurinea
  Leiostyla macilenta
  Leiostyla simulator
  Lemniscia galeata
  Leptachatina lepida
  Leptaxis caldeirarum
  Leptaxis furva
  Leptaxis minor
  Leptaxis vetusa
  Leptaxis wollastoni
  Leuchocharis pancheri
  Leucocharis loyaltiensis
  Leucocharis porphyrocheila
  Liardetia boninensis
  Libera subcavernula
  Libera tumuloides
  Lutilodix imitratrix
  Lyropupa perlonga
  Maafu thaumasius
  Macrochlamys sp. nov. 'White
  Macularia saintivesi
  Marmorana nebrodensis
  Mastus amenazada
  Mastus claudia
  Mathewsoconcha belli
  Mautodontha acuticosta
  Mautodontha boraborensis
  Mautodontha ceuthma
  Mautodontha consimilis
  Mautodontha consobrina
  Mautodontha maupiensis
  Mautodontha parvidens
  Mautodontha punctiperforata
  Mautodontha saintjohni
  Mautodontha subtilis
  Mautodontha unilamellata
  Mautodontha zebrina
  Mediterranea amaltheae
  Megalobulimus cardosoi
  Megalobulimus fragilion
  Megalobulimus grandis
  Megalobulimus lopesi
  Megalobulimus parafragilior
  Megalobulimus proclivis
  Meridolum corneovirens
  Mesodon clenchi
  Micrarionta facta
  Micrarionta feralis
  Micrarionta gabbii
  Micrarionta opuntia
  Microcharopa mimula
  Microcystina sp. nov. 'Ba Tai'
  Microcystina sp. nov. 'Kien Luong'
  Microstrophia modesta
  Microstrophia nana
  Monacha auturica
  Monacha rizzae
  Monacha ruffoi
  Monachoides fallax
  Monadenia circumcarinata
  Monadenia setosa
  Monilearia arguineguinensis
  Monilearia granostriata
  Monilearia pulverulenta
  Monilearia tumulorum
  Montserratina becasis
  Moreletina obruta
  Mouldingia occidentalis
  Nancibella quintalia
  Nanotrachia orientalis
  Napaeus boucheti
  Napaeus doliolum
  Napaeus elegans
  Napaeus esbeltus
  Napaeus exilis
  Napaeus isletae
  Napaeus lichenicola
  Napaeus myosotis
  Napaeus nanodes
  Napaeus ornamentatus
  Napaeus osoriensis
  Napaeus roccellicola
  Napaeus rupicola
  Napaeus tagamichensis
  Napaeus taguluchensis
  Napaeus teobaldoi
  Natalina beyrichi
  Natalina wesseliana
  Neniatlanta pauli
  Nesokaliella intermedia
  Nesokaliella minuta
  Nesokaliella subturritula
  Nesopupa madgei
  Nesopupa turtoni
  Newcombia canaliculata
  Newcombia cumingi
  Newcombia lirata
  Newcombia perkinsi
  Newcombia pfeifferi
  Newcombia philippiana
  Newcombia sulcata
  Nienhuisiella antonellae
  Ningbingia australis
  Ningbingia bulla
  Ningbingia dentiens
  Ningbingia laurina
  Ningbingia octava
  Ningbingia res
  Norfolcioconch iota
  Norfolcioconch norfolkensis
  Obelus despreauxii
  Obelus discogranulatus
  Obelus moratus
  Occirhenea georgiana
  Oestophora granesae
  Oestophora mariae
  Offachloritis dryanderensis
  Oleacina guadeloupensis
  Oligolimax musignani
  Opanara altiapica
  Opanara areaensis
  Opanara bitridentata
  Opanara caliculata
  Opanara depasoapicata
  Opanara duplicidentata
  Opanara fosbergi
  Opanara megomphala
  Opanara perahuensis
  Orangia cookei
  Orangia maituatensis
  Orangia sporadica
  Orcula fuchsi
  Orcula zilchi
  Ordtrachia elegans
  Oreohelix jugalis
  Oreohelix vortex
  Oreohelix waltoni
  Oreomava otwayensis
  Ouagapia perryi
  Ouagapia ratusukuni
  Oxychilus agostinhoi
  Oxychilus lineolatus
  Oxychilus oglasicola
  Oxyloma kanabense
  Pachnodus becketti
  Pachnodus curiosus
  Pachnodus fregatensis
  Pachnodus kantilali
  Pachnodus ladiguensis
  Pachnodus lionneti
  Pachnodus niger
  Pachnodus ornatus
  Pachnodus oxoniensis
  Pachnodus praslinus
  Pachnodus velutinus
  Pachystyla rufozonata
  Palaopartula calypso
  Palaopartula leucothoe
  Palaopartula thetis
  Pallidelix bennetti
  Palline notera
  Panulena perrugosa
  Paraboysidia serpa
  Parmacella tenerifensis
  Partula affinis
  Partula arguta
  Partula atilis
  Partula auraniana
  Partula aurantia
  Partula auriculata
  Partula bilineata
  Partula callifera
  Partula candida
  Partula cedista
  Partula citrina
  Partula clara
  Partula crassilabris
  Partula cuneata
  Partula cytherea
  Partula dentifera
  Partula dolichostoma
  Partula dolorosa
  Partula emersoni
  Partula eremita
  Partula faba
  Partula formosa
  Partula garretti
  Partula gibba
  Partula guamensis
  Partula hebe
  Partula hyalina
  Partula imperforata
  Partula jackieburchi
  Partula labrusca
  Partula langfordi
  Partula leptochila
  Partula levistriata
  Partula lugubris
  Partula lutea
  Partula meyeri
  Partula mirabilis
  Partula mooreana
  Partula navigatoria
  Partula nodosa
  Partula otaheitana
  Partula planilabrum
  Partula producta
  Partula protracta
  Partula radiolata
  Partula raiatensis
  Partula remota
  Partula rosea
  Partula sagitta
  Partula salifana
  Partula suturalis
  Partula taeniata
  Partula tohiveana
  Partula tristis
  Partula turgida
  Partula umbilicata
  Partula varia
  Partulina confusa
  Partulina crassa
  Partulina dubia
  Partulina mighelsiana
  Partulina montagui
  Partulina perdix
  Partulina physa
  Partulina proxima
  Partulina redfieldi
  Partulina semicarinata
  Partulina splendida
  Partulina tappaniana
  Partulina tessellata
  Partulina variabilis
  Pasmaditta jungermanniae
  Pene galilaea
  Penescosta mathewsi
  Penescosta sororcula
  Perdicella fulgurans
  Perdicella helena
  Perdicella maniensis
  Perdicella zebra
  Perdicella zebrina
  Pernagera gatliffi
  Phenacolimax blanci
  Philonesia filiceti
  Philonesia pitcairnensis
  Pilsbrycharopa tumida
  Pilula mahesiana
  Pilula praetumida
  Pittoconcha concinna
  Placostylus ambagiosus
  Placostylus bivaricosus
  Placostylus bollonsi
  Placostylus cuniculinsulae
  Placostylus eddystonensis
  Placostylus elobatus
  Placostylus fibratus
  Placostylus graeffei
  Placostylus guanensis
  Placostylus hongii
  Placostylus hoyti
  Placostylus kantavuensis
  Placostylus koroensis
  Placostylus malleatus
  Placostylus mbengensis
  Placostylus ochrostoma
  Placostylus porphyrostomus
  Placostylus seemanni
  Plegma caelatura
  Pleurodonte desidens
  Plutonia albopalliata
  Plutonia angulosa
  Plutonia dianae
  Plutonia falcifera
  Plutonia machadoi
  Plutonia reticulata
  Polloneria contermina
  Pommerhelix depressa
  Priceconcha tuvuthaensis
  Priodiscus costatus
  Priodiscus serratus
  Priodiscus spinosus
  Prototrachia sedula
  Pseudocampylaea loweii
  Pseudohelenoconcha spurca
  Ptychalaea dedecora
  Ptychodon schuppi
  Punctum seychellarum
  Pupilla obliquicosta
  Pyrenaearia cotiellae
  Pyrenaearia daanidentata
  Pyrenaearia molae
  Pyrenaearia navasi
  Pyrenaearia organiaca
  Pyrenaearia parva
  Pyrenaearia velascoi
  Quickia aldabrensis
  Quintalia flosculus
  Quintalia stoddartii
  Radiocentrum avalonense
  Radioconus goeldi
  Radioconus riochcoensis
  Radiodiscus amdenus
  Radiodiscus compactus
  Retinella stabilei
  Rhachis comorensis
  Rhachis sanguineus
  Rhachistia aldabrae
  Rhagada gibbensis
  Rhagada harti
  Rhysoconcha atanuiensis
  Rhysoconcha variumbilicata
  Rhytida clarki
  Rhytida oconnori
  Roblinella agnewi
  Ruatara koarana
  Ruatara oparica
  Rupestrella homala
  Rupestrella jaeckeli
  Rupestrella occulta
  Samoana abbreviata
  Samoana attenuata
  Samoana bellula
  Samoana burchi
  Samoana conica
  Samoana cramptoni
  Samoana decussatula
  Samoana diaphana
  Samoana dryas
  Samoana fragilis
  Samoana inflata
  Samoana margaritae
  Samoana thurstoni
  Sardovitrina polloneriana
  Schileykiella bodoni
  Sculptiferussacia clausiliaeformis
  Semotrachia euzyga
  Semperdon kororensis
  Semperdon uncatus
  Semperdon xyleborus
  Serratorotula coronata
  Sesara sp. nov. 'Bai Voi'
  Setobaudinia spina
  Sheldonia puzeyi
  Silhouettia silhouettae
  Sinployea adposita
  Sinployea angularis
  Sinployea canalis
  Sinployea decorticata
  Sinployea godeffroyana
  Sinployea harveyensis
  Sinployea inermis
  Sinployea lauenis
  Sinployea monstrosa
  Sinployea navutuenis
  Sinployea otareae
  Sinployea pitcairnensis
  Sinployea planospira
  Sinployea princei
  Sinployea proxima
  Sinployea recursa
  Sinployea rotumana
  Sinployea rudis
  Sinployea tenuicostata
  Sinployea youngi
  Sinumelon bednalli
  Solatopupa cianensis
  Solatopupa psarolena
  Speleodentorcula beroni
  Spirorbula squalida
  Stylodonta studeriana
  Stylodonta unidentata
  Suboestophora altamirai
  Suboestophora hispanica
  Suboestophora jeresae
  Subuliniscus arambourgi
  Succinea piratarum
  Succinea quadrasi
  Succinea rotumana
  Tacheocampylaea acropachia
  Tacheocampylaea carotii
  Tacheocampylaea cyrniaca
  Tacheocampylaea raspailii
  Tacheocampylaea romagnolii
  Tacheocampylaea tacheoides
  Taipidon anceyana
  Taipidon marquesana
  Taipidon octolamellata
  Thapsia buraensis
  Thapsia snelli
  Thaumatodon corrugata
  Thaumatodon hystricelloides
  Thaumatodon laddi
  Thaumatodon multilamellata
  Thaumatodon spirrhymatum
  Thaumatodon subdaedalea
  Theba arinagae
  Theba grasseti
  Theba impugnata
  Thersites mitchellae
  Theskelomensor creon
  Tolgachloritis campbelli
  Tomigerus gibberulus
  Tomigerus turbinatus
  Tornelasmias capricorni
  Torresitrachia thedana
  Trachycystis clifdeni
  Trachycystis haygarthi
  Trachycystis placenta
  Triboniophorus sp. nov. 'Kaputar'
  Trochochlamys ogasawarana
  Trochoidea picardi
  Trochoidea pseudojacosta
  Trochomorpha abrochroa
  Trochomorpha accurata
  Trochomorpha albostriata
  Trochomorpha apia
  Trochomorpha kambarae
  Trochomorpha moalensis
  Trochomorpha planoconus
  Trochomorpha tavinniensis
  Trochomorpha transarata
  Trochomorpha tuvuthae
  Trochulus biconicus
  Tropidoptera heliciformis
  Truncatellina arcyensis
  Truncatellina lussinensis
  Tubuaia fosbergi
  Turgenitubulus aslini
  Turgenitubulus costus
  Turgenitubulus depressus
  Turgenitubulus foramenus
  Turgenitubulus opiranus
  Turgenitubulus pagodula
  Turgenitubulus tanmurrana
  Tyrrhenaria ceratina
  Tyrrheniberus ridens
  Tyrrheniberus sardonius
  Tyrrheniberus villicus
  Vallonia suevica
  Vatusila kondoi
  Vatusila nayauana
  Vertigo heldi
  Vertigo moulinsiana
  Vertigo parcedentata
  Victaphanta compacta
  Videna electra
  Videna oleacina
  Videna pagodula
  Videna pumila
  Vidovicia coerulans
  Vidumelon wattii
  Vitrea pseudotrolli
  Vitrinula chaunax
  Vitrinula chichijimana
  Vitrinula hahajimana
  Westraltrachia alterna
  Westraltrachia inopinata
  Westraltrachia lievreana
  Westraltrachia porcata
  Westraltrachia recta
  Westraltrachia subtila
  Westraltrachia turbinata
  Xerarionta intercisa
  Xerarionta redimita
  Xerarionta tryoni
  Xerocrassa cardonae
  Xerocrassa edmundi
  Xerocrassa gharlapsi
  Xerocrassa montserratensis
  Xerocrassa moraguesi
  Xerocrassa roblesi
  Xerocrassa zaharensis
  Xerosecta adolfi
  Xerosecta giustii
  Xerotricha bierzona
  Xerotricha gasulli
  Xerotricha pavida
  Youwanjela wilsoni
  Zilchogyra paulistana
  Zingis radiolata
  Zonitoides jaccetanicus
  Zyzzyxdonta alata

Подкласс Neritimorpha

Отряд Cycloneritimorpha 
  Clithon madecassinum
  Georissa laseroni
  Helicina rostrata
  Monterissa gowerensis
  Neritina coronata
  Neritina granosa
  Neritina tiassalensis
  Ogasawarana chichijimana
  Ogasawarana habei
  Ogasawarana metamorpha
  Ogasawarana rex
  Ogasawarana yoshiwarana
  Theodoxus altenai
  Theodoxus baeticus
  Theodoxus marteli
  Theodoxus numidicus
  Theodoxus prevostianus
  Theodoxus subterrelictus
  Theodoxus transversalis
  Theodoxus valentinus

Подкласс Patellogastropoda 
  Lottia alveus
  Lottia edmitchelli (= Collisella edmitchelli)

Подкласс Vetigastropoda 
  Haliotis cracherodii
  Haliotis kamtschatkana

Класс Головоногие (Cephalopoda)

Отряд Осьминоги (Octopoda) 
  Cirroctopus hochbergi
  Opisthoteuthis calypso
  Opisthoteuthis chathamensis
  Opisthoteuthis massyae
  Opisthoteuthis mero

См. также 
 Список угрожаемых видов стрекающих
 Список угрожаемых видов рыб
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Моллюски
Списки таксонов моллюсков